Nogai, llengua
 Nogais, poble
 Nogai Noyan, verdader governant de l'Horda d'Or